Workington AFC (celým názvem: Workington Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Workington v nemetropolitním hrabství Cumbria. Založen byl v roce 1921. Od sezóny 2014/15 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Borough Park s kapacitou 3 101 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 1933/34
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1963/64, 1964/65
 FA Trophy
 5. kolo: 1999/00
 FA Vase
 Čtvrtfinále: 1998/99

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1921–1926: North Eastern League
 1926–1935: North Eastern League (Division One)
 1935–1951: North Eastern League
 1951–1958: Football League Third Division North
 1958–1964: Football League Fourth Division
 1964–1967: Football League Third Division
 1967–1977: Football League Fourth Division
 1977–1987: Northern Premier League
 1987–1988: Northern Premier League (Premier Division)
 1988–1998: Northern Premier League (Division One)
 1998–1999: North West Counties League (Division One)
 1999–2004: Northern Premier League (Division One)
 2004–2005: Northern Premier League (Premier Division)
 2005–2014: Conference North
 2014– : Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921